Gochsheim steht für:

 Gochsheim, eine Gemeinde im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Gochsheim (Kraichtal), ein Stadtteil von Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Gochsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Gochsheim, Zentgraf von Mudau, Schreiber und Illustrator